Hudson Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hudson Historic District (New York), ID-Nr. 85003363
 Hudson Historic District (Ohio), ID-Nr. 73001542